Владимир Тимофеевич Пивченков (1919—1944) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Владимир Пивченков родился 25 октября 1919 года в деревне Братилово (ныне — Клепиковский район Рязанской области). После окончания десяти классов школы работал на московских предприятиях. В ноябре 1941 года Пивченков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил Рязанское пехотное училище. С марта того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года капитан Владимир Пивченков командовал батальоном 954-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. Батальон Пивченкова во время боёв за населённые пункты Сески и Лиза Нова к северу от города Острув-Мазовецки первым прорвал немецкую оборону и успешно наступал на запад. 4 сентября 1944 года Пивченков во главе группы из 11 солдат отражал немецкие контратаки, успешно удержав позиции. В том бою он погиб. Похоронен в деревне Беллино Варшавского воеводства Польши.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Владимир Пивченков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

Память
В честь Пивченкова названа улица в Москве. Имя героя увековечено на мемориале, расположенном в Москве на Новозаводской улице, 21. В декабре 2017 года на здании Волчковской школы Алексеевского сельского поселения Клепиковского района Рязанской области установлена мемориальная доска. Портрет героя размещен на информационном щите «Герои Клепиковской земли» в посёлке Тума.

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Клепиковском районе
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше